Chinese Volleyball League 2010-2011 – torneo di pallavolo femminile
 Chinese Volleyball League 2010-2011 – torneo di pallavolo maschile